Круглевский — фамилия:

 
 Круглевский, Василий Александрович (1866—1919) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Круглевский, Николай Александрович (1844—1919) — русский хирург.